В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Сью Баркер 7–6, 7–5.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Діанне Фромгольтц (півфінал)
  Розмарі Казалс (2-ге коло)
  Бетті Стеве (2-ге коло)

 Керрі Рід (2-ге коло)
 Відсутня
 Сью Баркер (фінал)
 Маргарет Корт (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1977